Le doute est une interrogation, un pressentiment ou une impression d’une réalité différente, qui s’oppose à la certitude.
 Le doute cartésien en philosophie selon René Descartes, qui s'interroge sur la réalité de nos perceptions et nos sens pour tenter de prouver l'existence de notre liberté.
 La présomption d'innocence, en droit, peut impliquer une décision de relaxe ou d'acquittement « au bénéfice du doute » () si une preuve certaine de culpabilité ou de responsabilité ne peut être apportée.
Doute, une composition pour piano d'Albert Roussel (1919).
 Doute (Doubt en anglais) est un film américain de 2008 écrit et réalisé par John Patrick Shanley.
Le Doute (1923), un film français de Gaston Roudès.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre